une localité des États-Unis,  ;
 un village d'Australie, Springhurst (Australie).